Alfons XI. Kastilský nazývaný Spravedlivý (španělsky Alfonso el Justiciero, 13. srpna 1311 Salamanca – 26. března 1350 Gibraltar) byl král Kastilie, Leónu a Galicie v letech 1312 až 1350. Byl předposledním králem z burgundsko-ivrejské dynastie. Kolem roku 1330 založil rytířský Řád pásu.

Životopis

Původ, mládí 
Byl synem Ferdinanda IV. a jeho ženy Konstancie, dcery portugalského krále Dinise. Po otcově smrti roku 1312 nastoupil ještě jako nezletilý (byl mu teprve rok) na kastilský trůn, plnoletým byl uznán roku 1325.

Vláda 
Alfons během své vlády začal měnit daňovou politiku království zprůhledněním spotřebních daní a daní z transakcí. Vznikla potravní daň zvaná alcabala a došlo k regulaci cel, mýt a námořních desátků. Novou složkou státní správy se stali schopní jedinci napříč společenskými vrstvami, svůj podíl ve správě drželi i židé.

30. října 1340 společně s portugalským králem Alfonsem IV. rozdrtil spojená vojska Granady a marínovců v bitvě na Río Salado, čímž ukončil snahy o obnovení arabského panství na Pyrenejském poloostrově.

Zemřel v březnu 1350 při obléhání Gibraltaru na morovou nákazu; byl zřejmě jediným evropským panovníkem, který podlehl této nemoci. Tělo bylo nabalzamováno a přeneseno do katedrály v Seville. Roku 1371 byly jeho ostatky převezeny do katedrály v Córdobě a pak roku 1729 do místního kostela svatého Hippolyta Římského.

Manželství 
Alfons XI. byl dvakrát ženat. Poprvé se roku 1325 ve čtrnácti letech oženil s Konstancií Manuel, v té době teprve devítiletou dcerou kastilského infanta dona Juana Manuela; manželství nebylo pro nízký věk nevěsty konzumováno a posléze bylo roku 1327 anulováno. Důvodem byl především Alfonsův zájem o upevnění vztahů se sousedním Portugalskem, což realizoval 24. června roku 1328, když se oženil se svou sestřenicí, portugalskou infantkou Marií, nejstarší dcerou portugalského krále Alfonse IV. a kastilské infantky Beatrix. Z manželství se narodili dva synové, starší však zemřel ještě jako dítě a nástupcem Alfonsovým nástupcem se stal až mladší syn Petr.

Alfonso za manželství udržoval dlouhodobý milenecký vztah z kastilskou šlechtičkou Eleonorou de Guzmán, jež mu porodila deset dětí. Po jeho smrti nechala zřejmě královna vdova nebo mladý král Alfonsovu milenku zatknout a zabít. Alfonsův syn Pedro však ze svých celkem tří manželství neměl legitimního syna a na kastilský trůn pak nakonec nastoupil jeho syn s Eleonorou de Guzmán Jindřich, který se stal zakladatelem mocné dynastie Trastámara.

Potomci 
1. manželství ∞ 1325 Konstancie Manuela Kastilská († 1345)
 bez potomků, anulováno

2. manželství ∞ 1328 Marie Portugalská († 1357)
 Ferdinand († 1333)
 Petr I. († 1369)
 ∞ Blanka Burgundská
 ∞ Juana de Castro
 ∞ Marie z Padilly

Levobočci s Eleonorou z Guzmánu
 Pedro († 1338)
 Juana († 1375)
 Sancho († 1343)
 Jindřich z Trastámary († 1379), zakladatel nemanželské linie z Trastámary
 Fadrique Alfons († 1358)
 Fernando († cca 1350)
 Tello († 1370)
 Juan († 1359)
 Sancho († 1375)
 Pedro († 1359)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští infanti
Kastilští králové
Leónští králové
Katoličtí panovníci
Oběti moru 14. století
Pohřbení v kostele svatého Hippolyta Římského v Córdobě
Narození v roce 1311
Úmrtí v roce 1350
Narození 13. srpna
Úmrtí 26. března
Úmrtí 27. března
Narození v Salamance
Úmrtí v Gibraltaru
Muži